Jméno a příjmení František Bílek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Bílek (hipolog) – český hipolog a profesor zoologie (1885–1972)
 František Bílek (kněz) – český římskokatolický kněz a dlouholetý duchovní správce v Libuni (1926–1996)
 František Bílek (malíř) – český malíř a sochař (1907–1985)
 František Bílek (politik) – český komunistický politik a poslanec (1891–1973)
 František Bílek (sochař, 1872–1941) – významný český sochař, grafik a architekt (1872–1941)
 František Bílek (sochař, 1889–1944) – český sochař a legionář (1889–1944)
 František Bílek (sportovec) – český sportovec, lehký atlet, trenér, sportovní funkcionář a propagátor turistiky (* 1934)